Overlander – videogioco del 1988
 Overlander – servizio ferroviario neozelandese 1991-2012
 Monte Overlander – montagna del Canada